Карлос Понсе () порторикански је глумац, певач и композитор.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Порторикански глумци
Порторикански певачи